Die Nature Valley Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. Juni 2018 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Nottingham